

Italia

Basilicata 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso a Chiancalata – Matera

Calabria 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Palmi

Campania 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Salerno

Emilia-Romagna 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Carpi

Friuli-Venezia Giulia 

 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Paluzza, in frazione Timau

Lazio 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Rocca di Papa

Lombardia 
 Oratorio del Santissimo Crocifisso al Quartierone – Crema
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – San Giorgio su Legnano
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Vigevano

Puglia 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Barletta
Chiesa del Santissimo Crocifisso – Bitonto
Chiesa del Santissimo Crocifisso – Gallipoli
Chiesa del Santissimo Crocifisso – Santeramo in Colle

Sardegna 

 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Galtellì

Sicilia 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Alcamo
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Barcellona Pozzo di Gotto
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Castellammare del Golfo
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Noto
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Palermo
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Santa Maria di Licodia
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Siculiana

Toscana 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Barga
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Borgo a Mozzano
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Castagneto Carducci
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Firenze
Chiesa del Santissimo Crocifisso – Montorsaio, in frazione Campagnatico
Chiesa del Santissimo Crocifisso – San Miniato
Chiesa del Santissimo Crocifisso – Suvereto

Umbria 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso – Todi

Pagine correlate 
 Chiesa del Crocifisso
 Chiesa di Santa Croce
 Oratorio del Santissimo Crocifisso
 Santuario del Santissimo Crocifisso